27-й чемпионат России по мини-футболу состоялся в период со 2 сентября 2018 года по июнь 2019 года (регулярный чемпионат закончился 20 апреля). В данном сезоне в Суперлиге выступило десять команд, в то время как в предыдущем чемпионате принимало участие двенадцать. Чемпионом страны впервые стал мини-футбольный клуб «Тюмень».

Регулярный чемпионат состоял из 18 туров, в каждом из которых проводилось по два спаренных матча. Чемпион по традиции последних лет определялся по результатам игр плей-офф.

1 ноября 2018 года самарская команда установила официальный рекорд Суперлиги 2018/2019 в категории «самая крупная победа» текущего сезона. Успех «Динамо-Самары» над «Сибиряком» (12:2) стал рекордным для Суперлиги сезона 2018/2019.

18 марта 2019 года дебютант Суперлиги БЛиК был снят с турнира, таким образом чемпионат закончило всего 9 команд.

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Ушли из Суперлиги:
 «Автодор» (Смоленск) — лишён лицензии АМФР
 «Прогресс» (Глазов) — лишён лицензии АМФР
 «Политех» (Санкт-Петербург) — лишён лицензии АМФР
 «Дина» (Москва) — лишена лицензии АМФР

Пришли в Суперлигу:
 «Динамо-Самара» (Самара)
 БЛиК (Нефтеюганск), серебряный призёр Первенства России среди команд клубов Высшей лиги по мини-футболу 2017—2018

Таблица регулярного чемпионата 

* «БЛиК» снялся с регулярного чемпионата по финансовым причинам.
** Командам, не сыгравшие XV—XVIII туры против «БЛиК», назначены технические победы.

Лидеры регулярного чемпионата

Плей-офф 
Стадия «плей-офф» проходит до трех побед на каждой стадии с участием команд, занявших 1-8 места на I этапе — два матча «дома» и два матча «на выезде» (все матчи проводятся до победы одной из команд). При этом команда, занявшая на I этапе Чемпионата более высокое место, первые матчи на II этапе Чемпионата играет «дома». С применением данного правила также происходит повторный посев команд перед полуфиналами.

Если на II этапе Чемпионата по результатам трех игр одна из команд имеет три победы, то четвёртый матч не проводится. В случае если по результатам четырёх игр команды имеют по две победы, то победитель выявляется в результате проведения пятого матча на площадке команды, занявшей на I этапе Чемпионата более высокое место.

Сроки проведения плей-офф 
1/4 финала:
1-й — 2-й матчи: 3—4 мая 2019 
3-й — 4-й матчи: 7—8 мая 2019
5-й матч: 11 мая 2019

1/2 финала: 
1-й — 2-й матчи: 15—16 мая 2019
3-й — 4-й матчи:19—20 мая 2019
5-й матч: 23 мая 2019

Финал и серия за 3-е место:
1-й — 2-й матчи: 27—28 мая 2019
3-й — 4-й матчи: 31 мая — 1 июня 2019
5-й матч: 4 июня 2019

Схема проведения плей-офф 

Полуфинал — перепосев.

1/4 финала 
Первые матчи

Вторые матчи

Третьи матчи

Четвёртые матчи

Пятые матчи

1/2 финала 
Первые матчи

Вторые матчи

Третьи матчи

Четвёртые матчи

Серия за 3-е место 
Первый матч

Второй матч

Третий матч

Четвёртый матч

Финал 
Первый матч

Второй матч

Третий матч

Четвёртый матч

Итог 
Чемпион Суперлиги 2018—2019

Статистика 
Бомбардиры

«Плюс-минус» (полезность игрока)

Удары по воротам

Проценты ударов в створ

Лидеры по голевым передачам

Лидеры по фолам

Сейвы

Самая крупная победа

Самый крупный счёт

Награды 
По итогам сезона награждены:
 Бомбардир —  Руслан Кудзиев (Норильский никель), 50 голов
 Лучший игрок —  Ромуло (КПРФ)
 Лучший игрок (по версии СМИ) —  Артём Антошкин (Тюмень)
 Лучший вратарь —  Миодраг Аксентиевич (Тюмень)
 Лучший защитник —  Сергей Абрамович (Тюмень)
 Лучший нападающий —  Артём Антошкин (Тюмень)
 Лучший молодой игрок (до 21 года) —  Антон Соколов (Синара)
 Лучший тренер (по версии СМИ) —  Игорь Путилов (Тюмень)

Примечания

См. также 
 Кубок России по мини-футболу 2018/2019
 Первенство России по мини-футболу 2018/2019

Чемпионаты России по мини-футболу
2018 год в мини-футболе
2019 год в мини-футболе
Чемпионаты России в 2018 году
Чемпионаты России в 2019 году